Löbenau ist ein Ortsname:
 Löbenau (Gemeinde Radstadt), Ortsteil der Stadt Radstadt, Bundesland Salzburg, Österreich
 Löbenau, bis 1938 Löbegallen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Tolstowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland